Ágios Andréas kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vrachonisída Ágios Andréas (ö i Grekland, Nomós Dodekanísou, lat 36,93, long 26,94), Sydegeiska öarna, 
 Ágios Andréas (ort i Grekland, Peloponnesos), Arkadien, 
 Ágios Andréas (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Kaválas, 

Robotskapade Greklandförgreningar